L'Île d'Urville peut faire référence à deux îles nommés en l'honneur de l'explorateur français Jules Dumont d'Urville :
 Île d'Urville, une île de Nouvelle-Zélande ;
 Île d'Urville, une île de l'océan Austral, dans le groupe des îles Joinville, au large de la péninsule Antarctique.